Die Liste auf dem Münchner Waldfriedhof bestatteter Persönlichkeiten führt bekannte Personen auf, die auf dem Waldfriedhof im Südwesten der bayerischen Landeshauptstadt München ihre letzte Ruhestätte fanden. Sie kann ihrer Natur nach nicht vollständig sein.

Die Gräber bekannter Personen 

Hinweis: Die Liste ist nach den Sektionen und Grabnummern sortiert, in die der Waldfriedhof eingeteilt ist. In Familiengräbern oder Grabstätten von Institutionen können mehrere Personen bestattet worden sein. Bei den Grabnummern steht „W“ für Waldgrab und „U“ für Urnengrab.

Ehemals auf dem Waldfriedhof beigesetzte Personen 

 Osyp Bojdunyk, ukrainischer Publizist und Politiker (2010 umgebettet auf den Lytschakiwski-Friedhof in Lemberg)
 Mykola Kapustjanskyj, ukrainischer General und Politiker (2010 umgebettet auf den Lytschakiwski-Friedhof in Lemberg)
 Gustav Landauer, kommunistischer Anarchist (1933 umgebettet auf den Neuen Israelitischen Friedhof in München, das für ihn errichtete Denkmal wurde zerstört)
 Andrij Liwyzkyj, ukrainischer Politiker und Jurist (später umgebettet auf den Friedhof der St. Andrew Memorial Church in South Bound Brook)

Weblinks 
 Lageplan (PDF-Datei; 930 kB)
 

Waldfriedhof
Personlichkeiten, auf dem Munchner Waldfriedhof bestattete
Personlichkeiten Munchner Waldfriedhof